

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andy Moog (1960-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Nicolas Moog (1978-), auteur et dessinateur français de bande dessinée ;
 Olavo Viana Moog (?-), militaire brésilien ;
 Rainer Moog (?-), altiste allemand ;
 Robert Moog (1934-2005), ingénieur électronicien américain ;
 Robert Auguste Moog (1915 - ?), agent de l'Abwehr et de la Gestapo.

Entreprise 
 Moog, société américaine d'instruments de musique électronique.
 MOOG est une marque du groupe Federal-Mogul

Musique 
 Moog Acid, album de musique électronique de Luke Vibert et de Jean-Jacques Perrey.
 Moog is Love, chanson du groupe japonais Polysics trouvable sur l'album We ate the machine.

Éducation 
MOOG ou MOSG, Massive Open Online Game ou Massive Open Serious Game
Homonymie de patronyme